Ulundi steht für:

 Ulundi, eine Stadt in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal
 Ulundi (Gemeinde), eine Gemeinde (Local Municipality) in Südafrika
 Schlacht bei Ulundi, eine wichtige Schlacht im Zulukrieg